Marlboro (tabac), marca de cigarretes de tabac
 Toponímia
 Marlboro (Nova York)
 Marlboro (Vermont)
 Marlboro Friday
 Greater Upper Marlboro, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland.
 Upper Marlboro, població dels Estats Units a l'estat de Maryland.